Australian Open 1970 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner på White City Tennis Club i Sydney, New South Wales, Australien i perioden 19. - 27. januar 1970. Det var den 58. udgave af de australske tennismesterskaber og den anden udgave af mesterskaberne under navnet Australian Open, og det var den første grand slam-turnering i 1970. For første gang siden 1921 blev der ikke spillet om en mesterskabstitel i mixed double.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Arthur Ashe, som i finalen besejrede Dick Crealy med 6-4, 9-7, 6-2, og som dermed vandt titlen for første og eneste gang i sin karriere. Det var Ashes anden grand slam-titel i herresingle. Den australske damesingletitel gik for niende gang i alt og for andet år i træk til Margaret Court, der samtidig vandt sin 17. grand slam-titel i single. I finalen vandt hun med 6-1, 6-3 over sin landsmandinde Kerry Melville. Court vandt efterfølgende også de tre andre grand slam-titler i damesingle i 1970, og dermed blev hun den første kvinde i den åbne æra (og blot den anden kvinde nogensinde), der opnåede en ægte grand slam.

I herredoublerækken sejrede Bob Lutz og Stan Smith, eftersom de i finalen besejrede John Alexander og Phil Dent med 8-6, 6-3, 6-4. Det var parrets første og eneste sejr ved Australian Open, og det var deres anden grand slam-titel i herredouble, idet de tidligere havde vundet US Open 1968. Endelige blev damedoubletitlen for andet år i træk vundet af Margaret Court og Judy Dalton, der i finalen slog Karen Krantzcke og Kerry Melville med 6-1, 6-3. Sejren var Courts sjette damedoubletriumf ved det australske mesterskab og hendes 13. grand slam-titel i damedouble. Dalton vandt sin fjerde og sidste titel ved Australian Open-mesterskabet i damedouble, og det var hendes sjette grand slam-titel i damedouble.

Præmier

Resultater 

Resultaterne fra kvartfinalerne og frem vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 ITF - Men - Australian Open 1970  
 ITF - Women - Australian Open 1970

Noter